Maxime Gentges (Malmedy, 19 januari 1995) is een Belgisch turner.

Palmares 
2018
  allround BK met 80.800 punten

2017
 29e allround WK met 76.364 punten
 19e allround EK met 78.499 punten

2016
 4e allround BK met 82.400 punten
  paard World Challenge Cup in Baku met 14.700 punten
 8e brug World Challenge Cup in Baku met 13.800 punten
 4e rek World Challenge Cup in Baku met 13.800 punten

2015
  allround BK met 82.800 punten
 21e allround EK met 81.174 puntn
 65e allround WK met 82.198 punten

Externe links 

 Profiel op gobelgym.be
 Profiel op fig-gymnastics.com

Belgisch artistiek gymnast